«Here Comes Goodbye» — песня американской кантри-группы Rascal Flatts, вышедшая в качестве первого сингла с их 6-го студийного альбома Unstoppable. Релиз прошёл 2 августа 2009 года. Сингл достиг первого места в кантри-чарте Hot Country Songs (Billboard) и был номинирован на премию Грэмми-2010 в категории «Best Country Performance By A Duo Or Group With Vocals».

История 
Песня получила смешанные отзывы музыкальной критики, например от 'The 9513, Country Universe, Roughstock.

Сингл вышел 20 января 2009 года на радио и позднее достиг № 1 в американском кантри-чарте Hot Country Songs (Billboard) и стал 10-м чарттоппером группы. Он стал 23-м синглом 
в карьере группы. Песня дебютировала на позиции № 29 в хит-параде Billboard Hot Country Songs в дату 7 февраля 2009 года и достиг первого места 25 апреля 2009 года.

Музыкальное видео 
Режиссёром видеоклипа стал Shaun Silva. Видео было включено в список лучших клипов года телекомпании Great American Country GAC's Top 50 Videos of the Year (№ 38).

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 Here Comes Goodbye  (27 млн просмотров)

Песни 2009 года
Кантри-песни
Песни на английском языке
Синглы Big Machine Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Country Songs